Het onderdeel aerials voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 14 februari 2022 in het Shougang Park nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Wit-Russische Hanna Hoeskova.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Finales

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificaties
  Uitslag finales

Vrouwen aerials